Weihnachtshaus steht für
 Weihnachtshaus Husum, Museum 
 Weihnachtshaus, eine Weihnachtsdekoration 
 Das Weihnachtshaus, Filmtitel (2008)
Siehe auch:
 Weihnachtshütte